

Muziek 
Renegades (album), een muziekalbum van Rage Against the Machine
The Renegades (band), een Brits-Finse rockband
Renegades (X Ambassadors), een nummer en single van X Ambassadors

Televisie en film 
Renegades (1930), een film van Victor Fleming
Renegades (1946), een film van George Sherman
The Renegades (1982), een televisiefilm van Roger Spottiswoode
The Renegades (televisieserie), een tv-serie van Lawrence Gordon en Rick Husky
Renegades (1989), een film van Jack Sholder
Renegades (televisieserie), een tv-serie van Ethan H. Calk, Sky Douglas Conway, Jack Treviño
Renegades (2017), een film van  Steven Quale
Renegades (boek), een boek van  Marissa Meyer